Симон — фамилия:

 Симон, Агнеш (род. 1974) — румынско-венгерская биатлонистка и лыжница.
 Симон, Александр Владимирович (Смогул, 1946—2015) — автор-исполнитель песен.
 Симон, Алина (род. 1974) — американская журналистка и писательница, автор песен.
 Симон, Андре (1920—2012) — французский автогонщик.
 Симон, Жан Анри (1752—1834) — бельгийский офицер, гравёр и педагог.
  (1783—1861) — французский композитор, виолончелист.
 Симон, Антон Юльевич ( — Антуан Симон; 1850—1916) — российский композитор, дирижёр, педагог французского происхождения.
 
 Симон, Африк (род. 1945) — мозамбикский эстрадный певец.
 Симон, Бернд (1946—2017) — немецкий поп-певец, музыкальный продюсер и актёр озвучивания.
 Симон, Василий Петрович (1920—1999) — командир миномётного взвода, лейтенант, Герой Советского Союза.
 Симон, Венсан (род. 1983) — таитянский футболист, защитник сборной Таити и футбольного клуба «Пираэ».
 Симон, Виктор Львович (1930—2021) — советский и российский музыкант-виолончелист, педагог, народный артист РСФСР.
 Симон, Винисиус (род. 1986) — бразильский футболист, центральный защитник «Америки Минейро».
 Симон, Герхард (род. 1937) — известный немецкий славист и преподаватель высшей школы.
 
 Симон, Джеймс (1851—1932) — немецкий предприниматель, коллекционер и меценат.
 Симон, Дидерик (род. 1970) — голландский спортсмен, гребец, призёр чемпионатов мира.
 Симон, Доминик (род. 1994) — чешский профессиональный хоккеист, нападающий.
 Симон, Еуде (род. 1947) — перуанский политик, премьер-министр в 2008—2009 годах.
 Симон, Жак (1941—2017) — французский футболист, полузащитник.
 Симон, Жан (1912—2003) — французский военный деятель, армейский генерал, кавалер и канцлер ордена Освобождения.
 Симон, Жан-Кристоф (род. 1960) — французский фигурист, выступавший в мужском одиночном разряде.
 Симон, Жером (род. 1960) — французский шоссейный велогонщик.
 Симон, Жиль (род. 1984) — французский теннисист.
 Симон, Жиль (род. 1958) — глава отделения двигателей команды Формулы-1 «Феррари».
 Симон, Жюли (род. 1996) — французская биатлонистка, бронзовый призёр чемпионата Европы.
 Симон, Жюль (1814—1896) — французский политик, премьер-министр Франции.
 Симон, Карла (род. 1986) — испанский режиссёр и сценарист.
 Симон, Карлос Эуженио (; род. 1965) — бразильский футбольный арбитр (арбитр ФИФА с 1998 года).
 Симон, Клод (1913—2005) — французский писатель.
 Симон, Крунослав (род. 1985) — хорватский профессиональный баскетболист, игрок клуба «Локомотив-Кубань» и сборной Хорватии.
 Симон, Люсьен (1861—1945) — французский живописец.
 Симон, Маттиас — немецкий кёрлингист и тренер.
 Симон, Михаэль (род. 1972) — немецкий диджей, композитор, аранжировщик.
 Симон, Мишель (1895—1975) — французский и швейцарский актёр.
 Симон, Модест Остапович (1906—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Симон, Мойзес (род. 1995) — нигерийский футболист, вингер клуба «Гент» и сборной Нигерии.
 Симон, Паскаль (род. 1956) — французский шоссейный велогонщик.
 Симон, Педро (1574—1628) — испанский историк, хронист, францисканский священник, педагог.
 Симон, Пьер (1925—2008) — французский врач и политический деятель, масон.
 Симон, Режис (род. 1958) — французский шоссейный велогонщик.
 
 Симон, Ришар (1638—1712) — французский богослов, основатель новозаветной исагогики.
 Симон, Симона (1910—2005) — французская актриса.
 Симон, Теодор (1873—1961) — французский психолог.
 Симон, Уго (род. 1942) — австрийский конник.
 Симон, Унаи (род. 1997) — испанский футболист, вратарь клуба «Атлетик Бильбао».
  (; 1755—1794) — французский депутат, член Конвента.
 Симон, Франсуа (род. 1968) — французский шоссейный велогонщик.
 Симон, Франц Ойген (1893—1956) — немецкий и британский физик.
 Симон, Ханна (род. 1980) — канадская актриса.
 Симон, Хуан (род. 1960) — аргентинский футболист, защитник.
 Симон, Эдуар-Тома (1740—1818) — французский врач и библиотекарь, писатель.
 Симон, Эжен (1848—1924) — французский арахнолог и карцинолог.
 Симон, Эмил (1936—2014) — румынский дирижёр.
 Симон, Эмили (род. 1978) — французская певица, композитор и автор песен в жанре даунтемпо, электро-поп.
 Симон, Эрик (род. 1950) — немецкий писатель, критик, редактор.
 Симон, Эрика (1927—2019) — немецкий археолог, исследователь античного искусства.
== Составные фамилии ==
 Бен-Симон, Даниэль (род. 1954) — израильский политик и журналист.
 Симон-Сан, Огюст (1835—1916) — гаитянский государственный деятель, 16-й Президент Республики Гаити. Примечания 

 См. также 
 Саймон
 Сен-Симон (значения)